Miejski System Informacji (Warszawa)
 Miejski System Informacji (Bielsko-Biała)
Zobacz też: system informacji miejskiej.